Lignières est un toponyme et un patronyme qui peut désigner :

Toponyme simple 
Le nom fut donné aux villages et lieux-dits réputés pour la fabrication du lin.

France 
 Lignières, commune de l'Aube
 Lignières, ancienne commune de la Charente, auj. intégrée à Lignières-Ambleville
 Lignières, commune du Cher
 Lignières, commune de Loir-et-Cher
 Lignières, commune de la Somme

Belgique 
 Lignières, village de la commune belge de Marche-en-Famenne

Suisse 
 Lignières, commune suisse du canton de Neuchâtel

Toponyme composé 
 Lignières-Châtelain, commune française de la Somme
 Lignières-de-Touraine, commune française d'Indre-et-Loire
 Lignières-en-Vimeu, commune française de la Somme
 Lignières-la-Carelle, commune française de la Sarthe
 Lignières-Orgères, commune française de la Mayenne
 Lignières-Sonneville, commune française de la Charente
 Lignières-sur-Aire, commune française de la Meuse

Patronyme 

 Charles de Lignières, seigneur de Caudry de 1672 à 1755.
 Joseph Léon Lignières, bactériologiste (1868-1933).

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France